Il singolare del torneo di tennis Dayton Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jeff Borowiak che ha battuto in finale Christopher Mottram 6-3, 6-3.

Teste di serie 
 Bill Scanlon (primo turno)
 Christopher Mottram (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dayton Open 1977